CBC je zkratka, která znamená:

 Canadian Broadcasting Corporation
 Caribbean Broadcasting Corporation
 CBC band – vietnamská hudební skupina
 Cipher Block Chaining – operační mód blokových šifer

Externí odkazy